Csehország
 Pavlovice, település a Benešovi járásban
 Pavlovice u Kojetína, település a Prostějovi járásban
 Pavlovice u Přerova, település a Přerovi járásban
 Moravecké Pavlovice, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Slezské Pavlovice, település a Bruntáli járásban
 Velké Pavlovice, település a Břeclavi járásban
 Bohdalice-Pavlovice, település a Vyškovi járásban
 Pavlovice, Vlastějovic településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Pavlovice, Jestřebí településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Pavlovice, Jimramovské Pavlovice településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban